Memsource — проприетарное облачное окружение для автоматизированного перевода, разработанное чешской компанией Memsource.

Принцип работы

Состав пакета программ 
 Memsource Cloud
 Memsource Web Editor
 Memsource Editor

Поддерживаемые форматы 
Memsource Cloud поддерживает разные форматы файлов для перевода.

Примечания

Литература
 Sin-wai Chan. The Future of Translation Technology: Towards a World without Babel
 Sin-wai Chan. Routledge Encyclopedia of Translation Technology
 McKay Corinne, Zetzsche Jost. How to Succeed as a Freelance Translator, Third Edition

Ссылки 
Официальный сайт Memsource
Memsource Forum — Форум по Memsource с темами на английском и испанском языках.

Автоматизированный перевод
Локализация